Онкович — украинская фамилия. Этимология исследуется.

Известные носители 
 Онкович, Анна Владимировна (род. 1944) — украинский педагог, доктор педагогических наук, профессор.
 Онкович, Дмитрий Юлианович (1934—2011) — украинский писатель
 Ганко Онкович — киевский войт (староста) с киевского мещанского рода начале XVI в.